Selfie је студијски албум италијанске певачице Мине. Албум је издат 10. јуна 2014. за издавачку кућу .

Списак пјесама

Позиције на листама

Недељне листе

Годишње листе

Референце 

Албуми 2014.
Албуми Мине